Wako steht für:
 Wokou (倭寇), ostasiatische (vor allem japanische) Piraten des 13. bis 17. Jahrhunderts
 Wakō (Saitama) (和光), japanische Stadt in der Präfektur Saitama
 Wakō (Unternehmen), ein Einzelhändler in Tokio, Japan

Wako ist der Familienname folgender Personen:
 Amos Wako, Justizminister von Kenia
 Gabriel Zubeir Wako (* 1941), sudanesischer Geistlicher, Kardinal und emeritierter römisch-katholischer Erzbischof von Khartum
 Haruo Wako, Mitglied der Japanischen Roten Armee
 Naoki Wako (* 1989), japanischer Fußballspieler

WaKo oder WAKO steht für:
 Deutsche Waffenstillstandskommission 1918
 Wankkompensation, eine Neigetechnik beim Bombardier Twindexx Swiss Express

WAKO steht für:
 World Association of Kickboxing Organizations

Siehe auch:
 Waco (Begriffsklärung)

Abkürzung